Со́тниковские Вы́селки — деревня Суходольского сельсовета Краснинского района Липецкой области.

Расположены на шоссе Пятницкое — Красное. В Сотниковских Выселках находится поворот на бывший центр сельсовета село Суходол.

Образованы не позднее XX века. Деревню основали переселенцы из соседнего села Сотниково (расположено в 5 км севернее), отсюда — название. 

Упоминается в исследовании частного землевладения Лебедянского уезда Тамбовской губернии в осенние месяцы 1888 года.Владелец - купец А.П.Попов (Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии.Том 17.Частное землевладение Лебедянского уезда. Тамбов. 1891.).

Население

Примечания 

Населённые пункты Краснинского района (Липецкая область)